De gemeente Zundert heeft 91 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Zundert.

Achtmaal
De plaats Achtmaal kent 8 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Klein-Zundert
De plaats Klein-Zundert kent 17 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Rijsbergen
De plaats Rijsbergen kent 24 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Wernhout
De plaats Wernhout kent 6 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

|}

Zundert
De plaats Zundert kent 36 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Monument in Zundert
Zundert
Zundert